Dömsödi János (névváltozataː Dömsödy; Budapest, 1919. szeptember 2. – Budapest, 1995. február) magyar színművész.

Életpályája 
1919. szeptember 2-án született Budapesten. 1939–1942 között a Színművészeti Akadémia hallgatója volt. Diplomaszerzése után Pécsre szerződött. 1945–1949 között a Művész Színház, 1949–1956 között az Ifjúsági Színház, 1956–1966 között a József Attila Színház tagja volt. 1966–1968 között a szolnoki Szigligeti Színházban játszott. Vendégszerepelt Olaszországban is.

Fontosabb színházi szerepei 
 Sztudzinszkij (Bulgakov: Fehér karácsony)
 Pickering (Loewe–Lerner: My Fair Lady)
 Joó Ferenc (Vaszy Viktor: Dankó Pista)
 Toldi (Arany János – Szendrő Ferenc: Toldi estéje)
 Bielovin gróf (Károlyi Mihály: A nagy hazugság)

Filmjei

Játékfilmek

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei

Filmek

Sorozatok

Rajzfilmek

Hivatkozások

Források

További információk 
 
 
 

1919-ben született személyek
1995-ben elhunyt személyek
Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
Budapesten született személyek